Die Saison 2004/05 der Handball-Regionalliga Mitte war die fünfte und letzte Spielzeit, welche der „Südwestdeutsche Handballverband“ (SWHV) organisierte und als dritthöchste Spielklasse im deutschen Ligensystem geführt wurde.

Saisonverlauf 
Meister wurde das Team des SC Magdeburg II, das damit auch für die 2. Bundesliga aufstiegsberechtigt war. Die Absteiger in die Landesverbände waren der SV Hermsdorf, HV Spielzeugstadt Sonneberg und die SG LVB Leipzig.

Abschlusstabelle 

Die Regionalliga Mitte wurde am Ende der Saison aufgelöst. Die Mannschaften wechselten in die folgenden Ligen:
 Regionalliga Nord: SG HC Einheit Halle (als HC Einheit Halle), HG 85 Köthen, SG Eintracht Glinde, SV Concordia Staßfurt, SV GW Wittenberg-Piesteritz, HSG Wolfen 2000
 Regionalliga Nordost: LHC Cottbus, 1. VfL Potsdam
 Regionalliga Süd: VfB Forchheim, HSC 2000 Coburg, HaSpo Bayreuth, HC Dresden

Siehe auch 
 Handball-Regionalliga

Weblinks 
 Alle Ergebnisse und Tabellen der Regionalliga Mitte 2004/05 bei Bundesliga Info.de Archiv Regionalliga Mitte

2004/05
Handballsaison 2004/05